A természetes itterbium (Yb) 7 stabil izotópból áll: 168Yb, 170Yb, 171Yb, 172Yb, 173Yb, 174Yb és 176Yb, melyek közül a leggyakoribb a 174Yb (természetes előfordulása 31,83%). 27 radioizotópját írták le, közülük a legstabilabb a 169Yb (felezési ideje 32,026 nap), a 175Yb (4,185 nap) és a 166Yb (felezési ideje 56,7 óra). A többi izotóp felezési ideje 2 óránál rövidebb, a többségé a 20 percet sem éri el. 12 magizomerje ismert, közülük a legstabilabb a 169mYb (t1/2 46 másodperc).

Az itterbiumizotópok atomtömege a 147,9674–180,9562 u tartományba esik (148Yb és 181Yb). A leggyakoribb stabil izotópnál (174Yb) könnyebbek elsősorban elektronbefogással bomlanak, míg a nehezebb izotópok főként béta-bomlóak. Előbbiek esetén a bomlástermék többnyire túlium, az utóbbiaknál főként lutécium.

Standard atomtömeg:  173,054(5) u

Táblázat

Megjegyzések
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Itterbium